Сошное:

 Сошное — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.
 Сошное письмо — на Руси XV—XVII веков описание земельных владений на селе и в городах Русского государства, кадастровая система.